Payeras ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Payeras (* 1974), guatemaltekischer Schriftsteller
 Mario Payeras (1940–1995), guatemaltekischer Schriftsteller und Philosoph